Магнус Густаф Ретциус (; 17 октября 1842, Стокгольм — 21 июля 1919, там же) — шведский учёный-, врач, , , , ,  и . Доктор медицины. Член Шведской академии (с 1901) и Шведской королевской академии наук.

Биография 
Родился в семье анатома Андерса Ретциуса. Внук естествоиспытателя и химика Андерса Яхана Рециуса.

Образование получил в Уппсальском университете. В 1866 году получил звание кандидата медицины, затем перешёл в Каролинский институт, где в 1869 году получил лицензию на занятия медициной; в 1871 году в Лундском университете стал доктором медицины

С 1877 года — адъюнкт-профессор гистологии Каролинского института, с 1888 года — заведующий кафедрой, с 1889 года — полный профессор анатомии.

В 1890 году из-за конфликта с другими сотрудниками института ушёл в отставку. Поскольку был финансово обеспечен, благодаря браку, продолжил свои научные исследования за пределами Каролинского института.

Был журналистом и редактором газеты Aftonbladet (1884—1887). Жена — Анна Хиерта, дочь основателя Aftonbladet.

М. Г. Ретциус придерживался либеральных политических взглядов, вёл активную общественную жизнь. Вместе со своей женой основал Фонд Хирти-Ретциуса, которым в настоящее время управляет Шведская королевская академия наук. Фонд учредил два фонда: один для поддержки биологических исследований, а другой — для поддержки проектов важного научного или социального характера.

Научная деятельность 
Автор более 300 научных работ по анатомии, эмбриологии, евгенике, краниометри, зоологии и ботанике. Наиболее известен своими исследованиями в области гистологии нервной системы.

Внёс большой вклад в анатомическое описание мускулов барабанной перепонки, костей среднего уха и евстахиевой трубы. Ретциус также провёл ряд исследований древних шведских и финских черепов. Исследования Густава Ретциуса показали, что среди населения Швеции брахицефалический элемент достигает лишь 13 % и что чистые блондины (то есть обладатели голубых глаз, светлых волос и высокого роста) составляют не более 10 % населения.

Клетки центральной нервной системы медицинских пиявок, которые он описал, сегодня называют клетками Ретциуса.

Ретциус был номинирован на Нобелевскую премию 23 раза с 1901 по 1916 год.

Избранные труды 
 Das Menschenhirn, 2 т. (1896; «Человеческий мозг»)

Примечания

Ссылки 
 Magnus Gustaf Retzius, Swedish anatomist and anthropologist

Номинанты Нобелевской премии
Доктора медицины
Члены Шведской академии
Члены Шведской королевской академии наук
Иностранные члены Лондонского королевского общества
Члены Эдинбургского королевского общества
Иностранные члены Баварской академии наук
Иностранные члены Французской академии наук
Члены Американской академии искусств и наук
Иностранные члены Национальной академии наук США
Выпускники Уппсальского университета
Президенты Шведского общества антропологии и географии
Почётные доктора Уппсальского университета